Андрей Кирилюк:
 Кирилюк, Андрей Никитович (1914—1964) — Герой Советского Союза, командир огневого взвода 823-го артиллерийского полка 301-й ордена Суворова стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.
 Кирилюк, Андрей Михайлович — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.